Казовский — еврейская топонимическая фамилия; имеет женскую форму Казовская.

 
 Казовский, Ефим Яковлевич — советский электрофизик, электротехник, коллекционер китайского фарфора, доктор технических наук, профессор.
 Казовский, Иосиф Гилерович — советский учёный в области железнодорожного транспорта.
 Казовский, Михаил Григорьевич (род. 1953) — советский и российский писатель, драматург, журналист.
 Казовский, Эль (Елена Ефимовна, 1948—2008) — венгерский живописец, один из ведущих венгерских живописцев своего времени, дочь Е. Я. Казовского.

 Кантор-Казовская, Лёля (род. 1957) — советский и израильский искусствовед, доктор искусствоведения.